В состав австрийской федеральной земли Штирия с 1 января 2013 года входят 12 политических округов и её центр Грац, так называемый Statutarstadt.

Штатутарштадт и политические округа 
Штирия состоит из одного штатутарштадта (Грац) и 12 округов:

Литература 
 Allgemeines Landesgesetz- und Regierungsblatt für das Kronland Steiermark

См. также 
 Список общин Штирии (нем.)
 Список ярмарочных общин Штирии (нем.)
 Список политических округов Штирии (нем.)
 Города Австрии
 Округа Австрии
 Общины Австрии

Ссылки 
 Официальные коды общин Австрии
 ALEX Historische Rechts- und Gesetzestexte Online (нем.)

Списки:Австрия